Incidente do Golfo de Sidra ou Incidentes no Golfo de Sidra podem se referir a:
Incidente no Golfo de Sidra (1981)
Incidente no Golfo de Sidra (1989)
Ação no Golfo de Sidra (1986)

Ver também
Ofensiva do Golfo de Sidra